Botzet ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Botzet (* 1961), deutscher Domkapellmeister
 Rolf Botzet (* 1954), deutscher Historiker und Stadthistoriker von Rödinghausen